Безу́глова — жіноча форма російської прізвища . 
</Noinclude>

Відомі носії 
 Безуглова Ксенія Юріївна (Кишина;  1983) — громадсько-політична діячка, володарка титулу «Міс світу-2013».
 
 Безуглова Ольга Степанівна ( 1949) — радянський учений, доктор біологічних наук, професор.
 Безуглова Софія Маркелівна (1924—2004) — радянський передовик виробництва в сільському господарстві; Герой Соціалістичної Праці.